Ээти́он (Эти́он, ) — в древнегреческой мифологии царь в городе Фивы (Плакийские) в Мисии (либо Киликии). Отец Андромахи.

Во время захвата города в Троянскую войну, Ахиллом были убиты семь сыновей Ээтиона, и он сам.

У Гомера в Илиаде упоминается также другой правитель с таким же именем.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Троянская война
Малая Азия в древнегреческой мифологии